Het Nederlands kampioenschap voor vrouwen allround 1959 werd in het weekend van 14 en 15 februari 1959 verreden op de natuurijsbaan van de IJsclub Eendracht in Gorredijk nadat de wedstrijd zowel in Leeuwarden (de oorspronkelijk toegewezen plaats) en Heerenveen geen doorgang kon vinden. Kampioen werd Rie Meijer die voor de derde keer de nationale titel veroverde, ook de kampioenschappen van 1955 en 1956 sloot ze winnend af.

Eindklassement 

 NC = afsluitende vierde afstand niet gereden
 AC = wel deelgenomen aan de wedstrijd, resultaten onbekend

1959
Langebaanschaatsen in 1959
Sport in Opsterland
Schaatsen in Friesland
Sportevenement in Friesland